Nørager, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea dello Jutland settentrionale, il comune aveva una popolazione di 5.565 abitanti (2005) e una superficie di 168 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Skørping e Støvring per dare luogo al neo-costituito comune di Rebild compreso nella regione dello Jutland Centrale (Midtjylland).

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi